Radio Jazz — одна з найбільших радіостанцій в Україні де звучить джазова музика.

Історія 
Радіостанція Radio Jazz розпочало мовлення у Києві і там звучить джазова музика.

Міста мовлення 
 Київ — 104.6 FM
 Дніпро — 89.3 FM
 Запоріжжя — 89.9 FM
 Львів — 105.4 FM

Радіостанції України